La temporada 2017-18 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, oficialmente Liga PDVSA, Copa Maltín Polar en honor a Rubén Mijares, empezó el día 10 de octubre de 2017 con la visita de los Navegantes del Magallanes a las Águilas del Zulia, campeones de la temporada pasada. El resto de los partidos inaugurales se disputaron el mismo día.

Tuvo su temporada regular desde el 10 de octubre hasta el 29 de diciembre de 2017. La postemporada comenzó el 2 de enero y finalizó el 27 de enero de 2018.

El Juego de Las Estrellas tuvo lugar el 5 de diciembre de 2017.

En la Serie Final de la temporada, se midieron por primera vez los Cardenales de Lara y los Caribes de Anzoátegui, en donde el conjunto oriental venció en seis compromisos al conjunto larense, coronándose campeones por tercera vez en su historia y obtuvieron el derecho de representar a Venezuela en la Serie del Caribe 2018 que se disputó en Guadalajara, México.

Temporada Regular 
Durante la temporada regular, se disputaron doscientos cincuenta y dos (252) juegos, a razón de sesenta y tres (63) juegos para cada uno de los ocho (8) equipos, y se jugó de la siguiente manera: Nueve (9) juegos con cada equipo, constando de cinco (5) juegos como home club y cuatro (4) como visitantes. Esta modalidad se revirtió en la temporada siguiente.

Al concluir la temporada regular, clasificaron a la postemporada los seis (6) equipos que tuvieron mejor récord de ganados y perdidos.

Posiciones 
Actualizado al 29 de diciembre de 2017.

Calendario

Juego de las estrellas 

El Juego de Las Estrellas 2017 fue la 51ª edición, la cual regresó al formato de Oriente contra Occidente y se disputó el 5 de diciembre en el Estadio José Bernardo Pérez, sede de los Navegantes del Magallanes. El encuentro culminó con victoria del equipo Occidental 4:2 sobre el equipo Oriental.

Omar Malavé, de los Navegantes del Magallanes, fue el mánager de las Estrellas de Oriente por ser el mánager de los Navegantes del Magallanes, conjunto que celebra 100 años de fundación. Dicho equipo estuvo conformado por los jugadores de Caribes de Anzoátegui, Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes, mientras que Lipso Nava fue el mánager de las Estrellas de Occidente por el ser el mánager campeón vigente, y su equipo estuvo conformado por los jugadores de Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Tigres de Aragua y Leones del Caracas.

La Asociación Única de Peloteros Profesionales de Venezuela, con el aval de la LVBP, fue la encargada de organizar el evento que se jugó en homenaje a Freddy García, lanzador de los Tigres de Aragua, quien está en su año de retiro. García debutó en la temporada 1995-96 con el uniforme de los Navegantes del Magallanes con apenas 19 años de edad. En total son ocho las campañas que ha disputado en la liga, entre Navegantes del Magallanes y Tigres de Aragua.

Postemporada 
La etapa de postemporada comenzó el 2 de enero y terminó el 27 de enero de 2018.

Los seis equipos clasificados a la etapa de postemporada jugaron tres series de play-off a siete juegos cada una para ganar cuatro. El primer equipo clasificado se enfrentó al sexto, el segundo al quinto, y el tercero al cuarto. Los ganadores de las Primeras Series de Postemporada avanzaron a las Series Semifinales. Dentro de los perdedores de las Primeras Series, se escogió al cuarto clasificado mediante la celebración de un Juego de Comodín (Wild Card) que se jugó entre los dos mejores clasificados de la temporada regular. El ganador del juego de comodín se unió a los tres ganadores de las Primeras Series de Postemporada y disputaron las Series Semifinales, al mejor de siete partidos. Los dos ganadores de las Semifinales se enfrentaron en la Serie Final, al mejor de siete partidos.

Primera Serie

Cardenales vs. Águilas

Navegantes vs. Caribes

Leones vs. Tigres

Comodín

Navegantes vs. Tigres

Serie Semifinal

Leones vs. Caribes

Cardenales vs. Navegantes

Serie Final

Cardenales vs. Caribes

Líderes 

Actualizado al 29 de diciembre de 2017.

Draft 
La escogencia del Draft solo se efectuó después de haberse determinado los clasificados a la postemporada y de acuerdo con las condiciones del campeonato.

Primera Serie 
Para la Primera Serie de Postemporada, se asignaron a los equipos números del uno (1) al seis (6), de acuerdo con el orden en que hayan quedado en la ronda de clasificación y escogieron sucesivamente del primero al sexto, un (1) jugador por equipo en la primera ronda para la adición y uno (1) para la sustitución.

El roster semanal subió de 30 a 31 jugadores, mientras que el cupo de importados ahora es de diez (10) en lugar de nueve (9) por la adición.

Adiciones

Sustituciones

Serie Semifinal 
En la segunda ronda comenzando por el equipo n° 1, para la Serie Semifinal, los tres ganadores de la Primera Serie de Postemporada obtuvieron los números del uno (1) al tres (3), de acuerdo al orden en que hayan quedado en la ronda de clasificación. El equipo que definió el cuarto lugar en el juego extra, fue el número cuatro (4), independientemente del lugar en que haya ocupado en la ronda de clasificación. Una vez definidos escogieron sucesivamente del primero al cuarto, un (1) jugador por equipo para la sustitución, comenzando por el equipo n° 1.

Sustituciones

Serie Final 
Los equipos que clasificaron a la serie final, si no lo han hecho antes, podrán completar los cupos faltantes que no hubiesen llenado de las listas oficiales entregadas por los equipos eliminados.

Sustituciones

Premios y honores

Jugador de la semana

Designaciones

Referencias

Véase también 
 Liga Venezolana de Béisbol Profesional
 Liga Paralela
 Serie del Caribe 2018

Enlaces externos 
 Winter Leagues: Liga Venezolana de Béisbol Profesional en MLB.com

2017-18
Béisbol en Venezuela en 2017
Béisbol en Venezuela en 2018